Habasch () ist der Familienname folgender Personen:

 George Habasch (1926–2008), palästinensischer Generalsekretär der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP)
 Hussein Habasch (* 1948),	kurdischer Dichter, Autor, Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Habash (englische Transkription des Namens)
 Havas#Übertragene Bedeutung